Eth o ETH puede referirse:

 a Eth, una comuna francesa;
 a ð, nombre de la letra Eth;
 a Ethereum, refiriéndose a ETH el ticker que identifica a esta criptomoneda;
 a la hipótesis extraterrestre (del inglés Extra-terrestrial hypothesis), referida a los ovnis;
 a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (en alemán Eidgenössische Technische Hochschule Zürich);
 a las Conferencias ETH impartidas en dicha universidad; o
 al Aeropuerto de Eilat (Israel), en su código IATA.